Розо — административный центр одноимённого округа в штате Миннесота, США
 Розо — столица Доминики.
 Розо — округ в составе штата Миннесота, США

См. также 
 Росо